Всеобщие выборы в Перу проходили 9 апреля (парламентские и 1-й тур президентских) и 4 июня (2-й тур президентских) 2006 года. На них избирались президент, вице-президент, 120 депутатов Конгресса Республики и депутаты Андского парламента от Перу. Во второй тур президентских выборов вышли Алан Гарсия от Американского народно-революционного альянса и Ольянта Умала от партии Союз за Перу. В результате Гарсия получил 52,6 % голосов и стал президентом страны.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Перу
Выборы в Перу
2006 год в Перу
Апрель 2006 года
Июнь 2006 года